Hørup steht für folgende geografischen Objekte in Dänemark:
 Hørup Sogn, ein Sogn im früheren Als Sønder Herred, jetzt Sønderborg Kommune

Orte:
 Hørup (Slangerup Sogn)
 Hørup (Jelling Sogn)